Камбек — фамилия. Известные носители:
 
 Камбек, Лев Логгинович (1822— между 1866 и 1871) — русский публицист.
 Камбек, Логин Фёдорович (1796—1859) — юрист, сын французского эмигранта, профессор римского права, а затем общенародного правоведения и дипломатии.